Кампо Колорадо има више значења:

 Кампо Колорадо (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Колорадо (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику